Northwood ist der Name zweier U-Bahn-Stationen im London Borough of Hillingdon:
 Northwood (London Underground)
 Northwood Hills (London Underground)

Northwood ist der Name von Orten im Vereinigten Königreich:
 Northwood (London), Teil des London Borough of Hillingdon

in den Vereinigten Staaten:
 Northwood (Delaware), im New Castle County
 Northwood (Florida)
 Northwood (Iowa), im Worth County
 Northwood (Kalifornien)
 Northwood (Michigan), im Kalamazoo County
 Northwood (New Hampshire), im Rockingham County
 Northwood (New Jersey)
 Northwood (New York)
 Northwood (North Dakota), im Grand Forks County
 Northwood (Ohio), im Wood County
 Northwood (Pennsylvania)
 Northwood (Washington)

in Australien:
 Northwood (New South Wales)

in Kanada:
 Northwood (Ontario)

Northwood steht auch für
 Northwood Headquarters, Hauptquartier der britischen Streitkräfte in Eastbury, Hertfordshire, an Northwood (London) angrenzend
 zweite Generation des Prozessors Intel Pentium 4

Siehe auch:
 Northwoods